Васи́лий Шереме́тев: Шереметев, Василий Александрович (1795—1862) — член Государственного совета, действительный тайный советник.
 Шереметев, Василий Алексеевич (1834—1884) — московский губернский предводитель дворянства. Один из основателей «Московского Императорского общества размножения охотничьих и промысловых животных и правильной охоты».
 Шереметев, Василий Андреевич (?—1548) — воевода на службе у московских князей Ивана III, Василия III и царя Ивана IV Грозного.
 Шереметев, Василий Борисович (1622—1682) — русский боярин, воевода.
 Шереметев, Василий Васильевич (1794—1817) — участник т. н. четверной дуэли.
 Шереметев, Василий Павлович (1922—1989) — советский художник.
 
 Шереметев, Василий Сергеевич (1752—1831) — генерал-майор, правитель Изяславской (Волынской) губернии.